Урике () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Urique с языка тараумара можно перевести как место оврагов.

Площадь муниципалитета равна 3302 км², что составляет 1,33 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 2407 метров, расположена в поселении Меса-Уикочи.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на севере с Магуаричи и Бокойной, на востоке с Гуачочи и Батопиласом, на западе с Гуасапаресом, а на юге с другим штатом Мексики — Синалоа.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 14 декабря 1860 года, в его состав входит 818 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и рыболовство — 42 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 30,9 %;
 производство и строительство — 22,9 %;
 безработные — 4,2 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 34,7 %;
 водоснабжение: 71,6 %;
 водоотведение: 59 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете находится несколько исторических объектов:
 церковь Святой Марии Монсерратской, построенная в XX веке в муниципальном центре;
 церковь миссионеров, построенная в XIX веке в Серокауи.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чиуауа